Cañada Grande steht für folgende geographischen Objekte in Uruguay:

 Cañada Grande (San José), Ort im Departamento San José
 Cañada Grande (Río Tacuarí), Nebenfluss des Río Tacuarí